Калайджиев може да се отнася за:

 Георги Калайджиев (р. 1984), български футболист
 Милко Калайджиев (р. 1951), български попфолк певец
 Радко Калайджиев (р. 1967), български футболист